Het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2026 is de 23ste editie van een internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van landen die aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement zal gehouden worden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dit is de eerste editie waarbij 48 landen actief zullen zijn op het eindtoernooi. Die landen worden verdeeld over twaalf groepen met vier landen waarvan dan de nummer 1, 2 en de acht beste nummers 3 door zullen gaan naar de zestiendefinales. Het is het eerste wereldkampioenschap dat in drie landen georganiseerd wordt. Het eindtoernooi duurt 40 dagen en in totaal worden er 104 wedstrijden gespeeld.

Gastland

Procedure 
Enkel landen die niet in Azië liggen konden zich kandidaat stellen, aangezien de vorige editie van de wereldbeker daar gehouden werd. Er mogen ook kandidaturen komen van twee landen die samen willen organiseren. Op de FIFA bijeenkomst op 10 mei 2016 werd bekendgemaakt dat de procedure in 4 fasen zal verlopen:

Kandidaten 
Afrika
 
 Dat land heeft zich 11 augustus 2017 officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK voetbal van 2026. Slechts één keer eerder kreeg een Afrikaans land een mondiale titelstrijd toegewezen: Zuid-Afrika in 2010. Marokko stelde zich vergeefs kandidaat voor dat toernooi, waar het tweede werd in de stemronde, na Zuid-Afrika.

Noord-Amerika
 /  / 
Dit is de eerste kandidatuur met drie landen voor een wereldkampioenschap voetbal. Op 10 april 2017 is bekendgemaakt dat Canada, de Verenigde Staten en Mexico het WK 2026 willen organiseren. De Mexicanen zijn echter niet blij dat Mexico en Canada met elk tien wedstrijden minder wedstrijden krijgen dan de Verenigde Staten met zestig wedstrijden. Dit komt volgens de voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond Sunil Gulati door de voormalige Amerikaanse president Trump. Mexico had zich ook al kandidaat gesteld om het WK 2022 te mogen organiseren maar heeft zich teruggetrokken door de huidige economische situatie. De Verenigde Staten stelden zich ook al kandidaat voor het WK 2022, maar eindigde als tweede in de laatste stemronde; Qatar kreeg de organisatie.

Kwalificatie

Uitbreiding aantal landen 
Uit iedere confederatie mogen deze editie meer landen meedoen dan op voorgaande toernooi vanwege het groter aantal landen dat deelneemt aan dit toernooi. Daarnaast is er een play-off toernooi waarin zes landen uit vijf confederaties – alle confederaties behalve de UEFA – deelnemen om twee plaatsen op het hoofdtoernooi. Omdat de eindronde in de CONCACAF is, mag die confederatie een tweede land afvaardigen naar de play-off. Er wordt gekeken naar de wereldranglijst om te bepalen welke landen deelnemen aan deze play-off, dat zal plaatsvinden in het land waar het hoofdtoernooi uiteindelijk wordt gehouden. Deze play-off kan zodoende worden gezien als test voor het organiserende land.

Gekwalificeerde landen
Op 31 augustus 2022 maakte de FIFA-voorzitter Gianni Infantino, tijdens een bezoek aan Guatemala, bekend dat van de zes landen die zich kunnen kwalificeren namens de CONCACAF in ieder geval de drie gastlanden zullen zijn. De kwalificatie zal beginnen in maart 2023 en eindigden in oktober 2025.

Stadions
Nadat bekend was geworden dat de Verenigde Staten, Mexico en Canada gezamenlijk dit wereldkampioenschap wilden organiseerden werd op 15 augustus 2017 een lijst vrijgegeven met daarin de steden en stadions die in aanmerking komen als gaststad. In totaal stonden er op die lijst 49 stadions en 44 steden. Van deze lijst wil het comité er 20 tot 25 in het officiële bid dat in maart 2018 naar de FIFA moet worden gestuurd. In de maanden erna werd het aantal stadions teruggebracht. Op 7 september 2017 waren het nog 44 stadions in 41 steden. Op 4 oktober 2017 waren het nog 32 gaststeden, waarvan vier in Canada, drie in Mexico en de overige 25 in de Verenigde Staten. Op 14 maart 2018 haakten een aantal steden vrijwillig af als gaststeden en het aantal stadions was toen 23.

Op 16 juni 2022 werden de definitieve gaststeden en stadions bekendgemaakt door de FIFA. In totaal zullen er 16 stadions gebruikt worden voor het wereldkampioenschap. Twee van die stadions bevinden zich in Canada, drie in Mexico en elf in de Verenigde Staten.

Wereldkampioenschap voetbal
Voetbal in 2026